Friedrich Blohm ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Blohm (Pädagoge) (1859–1930), deutscher Zeichen- und Turnlehrer

 Friedrich Blohm (August Heinrich Hugo Friedrich Blohm; 1873–1937), deutscher Fotograf und Verleger, siehe Fritz Blohm